Covenant – szwedzki zespół wykonujący synth pop, EBM i futurepop
 Covenant – norweski zespół metalowy The Kovenant przed zmianą nazwy
 Covenant – album muzyczny zespołu Morbid Angel
 The Covenant – film amerykański